Harthausen ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Harthausen, Ortsgemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz

Orte:
 Harthausen (Epfendorf), Ortsteil der Gemeinde Epfendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Harthausen (Filderstadt), Ortsteil der Stadt Filderstadt, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Harthausen (Gammertingen), Ortsteil der Stadt Gammertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Harthausen (Igersheim), Ortsteil der Gemeinde Igersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Harthausen (Staig), Ortsteil der Gemeinde Staig, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Harthausen (Unterschneidheim), Ortsteil der Gemeinde Unterschneidheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Harthausen (Ulm), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ulm, Baden-Württemberg
 Harthausen auf der Scher, Ortsteil der Gemeinde Winterlingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

 Harthausen (Bad Aibling), Ortsteil der Stadt Bad Aibling im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Harthausen (Friedberg), Ortsteil der Stadt Friedberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Harthausen (Grasbrunn), Ortsteil der Gemeinde Grasbrunn, Landkreis München, Bayern
 Harthausen (Rettenbach), Ortsteil der Gemeinde Rettenbach, Landkreis Günzburg, Bayern

Schutzgebiet:
 Harthausen (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet in Ulm, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hardehausen
 Hartshausen
 Hardthausen am Kocher